Crucellisporiopsis är ett släkte av svampar. Crucellisporiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Crucellisporiopsis